La Bazoque (Calvados)
 La Bazoque (Orne)
ook:
Bazoques, Eure